Илирикум (-{Illyricum}-) је латински назив за Илирик.

Илирикум такође може бити:
Префектура Илирик
Дијецеза Панонија, од 395. позната као дијецеза Илирик

Види још
Илирик (вишезначна одредница)